Јован Ранчић (Црноклиште, 23. децембар 1928 — Београд, 17. септембар 1994) био је српски филмски и позоришни глумац и филмски редитељ. Највише се бавио темама одрастања и односа старијих према деци. Филмови за младе које је режирао остали су упамћени по квалитетним поукама о животу. Најпознатији међу њима су: Сунцокрети, Последња трка, Маховина на асфалту, Дечак и виолина.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1952. || Као и обично Кратки филм || /
|-
| 1954. || Стојан Мутикаша  || Милош
|-
| 1955. || Шолаја  || /
|-
| 1957. || Вратићу се  || /
|-
| 1958. || Те ноћи  || Вељко
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Капетан Леши  || Жути
|-
| 1960. || X-25 јавља  || /
|-
| 1960. || Партизанске приче  || /
|-
| 1962. || Сјенка славе  || Пик Ас
|-
| 1962. || Прекобројна  || Миладин
|-
| 1963. || Невесињска пушка   || /
|-
| 1964. || Под истим небом  || /
|-
| 1965. || -{Der Schatz der Azteken}-  || Француски Поручник
|-
| 1965. || -{Die Pyramide des Sonnengottes}-  || Француски Поручник
|-
| 1965. || Проверено, нема мина  || /
|-
| 1965. || -{Le soldatesse}-  || /
|-
| 1966. || -{Kommissar X - Jagd auf Unbekann}-  || /
|-
| 1966. || Повратак   || /
|-
| 1966. || До победе и даље  || /
|-
| 1967. || Нож   || Милиционер
|-
| 1968. || У раскораку  || /
|-
| 1969. || Осека   || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Клопка за генерала  || /
|-
| 1972. || Вук самотњак  || /
|-
| 1974. || СБ затвара круг  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Живети као сав нормалан свет  || /
|-
| 1985. || Црвени и црни  || /
|-
| 1986. || Свечана обавеза  ТВ филм || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1928.
Умрли 1994.
Српски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Пирота
Српски филмски редитељи
Сахрањени у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду